Кокін вака-сю (яп. 古今和歌集, こきんわかしゅう, «Збірка старих і нових японських пісень») — антологія японської поезії вака 10 століття періоду Хей'ан.
 Кокін Михайло Олександрович (16 липня 1921, Дніпро (місто) — 22 червня 2009 — радянський, український художник-живописець. 
 Сін кокін вака-сю (яп. 新古今和歌集, しんこきんわかしゅう, «Нова збірка старих і нових японських пісень») — антологія японської поезії вака 13 століття періоду Камакура.